Тре́тье Болга́рское ца́рство () — болгарское государство, существовавшее от провозглашения независимости в 1908 году до упразднения института монархии в 1946 году. Представляло собой конституционную монархию (Тырновская конституция 1879 года с поправками). Главой государства являлся царь (на западные языки титул переводится также как «король»), царствующей династией — Саксен-Кобург-Готская. Предусматривалось коллективное регентство в случае несовершеннолетия или недееспособности царя.

История

Эра князя Александра I Баттенберга 
Воспользовавшись острым кризисом в Османской империи, болгарский князь Александр объявил об аннексии Восточной Румелии в 1885 году (однако Европейские страны признали это лишь в 1908 году). Такая политика ослабляла Османское влияние на Балканах и не была выгодна для неё и Великих Держав, в связи с чем Александр ⵏ подал в отставку под чужим давлением. Следующим князем Болгарии стал Фердинанд Саксен-Кобург-Готский.

Эра царя Фердинанда I 
При Фердинанде были внесены поправки в конституцию, расширившие полномочия царя и ограничившие принятые в 1879 году демократические нормы. Также, пользуясь слабостью Османской империи во время Боснийского кризиса, он провозгласил независимость Болгарии в 1908 году 22 сентября (5 октября по новому стилю).

Стремясь к ревизии территориальных итогов, закреплённых Берлинским конгрессом (1878), Болгария стала на путь милитаризации, стяжав прозвище «Пруссии на Балканах»

Первая Балканская война 

В октябре 1912 — мае 1913 года, в ходе Первой Балканской войны, Болгария, воюя против Османской империи в союзе с 3-я другими балканскими державами, была в военном отношении самой мощной страной в лагере союзников, мобилизовав около 600 тыс. человек. Вступив в войну против Османской империи 18 октября (н. ст.), болгарская армия под командованием генерала Радко-Дмитриева вскоре начала продвижение к Константинополю, 26 марта 1913 года захватила Адрианополь и вплотную приблизилась к столице Османской империи. В результате войны Болгария получила от Османской империи практически всю Фракию (кроме Константинополя) с Адрианополем (Одрин) и обширный выход к Эгейскому морю.

Вторая Балканская война 

Однако раздел османских владений на Балканах не удовлетворил Сербию и Грецию, которые отказались отводить войска на ранее оговоренные границы. Камнем преткновения между Болгарией и Сербией стала Македония, регион с полиэтническим населением, ещё в 1890-е годы ставший полем соперничества преимущественно между Грецией (и греками вообще) и Болгарией. Скоротечная Вторая Балканская война началась меньше месяца спустя после первой. 29 июня 1913 года болгарские войска вторглись в Македонию. Одновременно болгарские войска вторглись в Грецию (Битва под Килкисом). Сербию и Грецию поддержали Румыния (Румынская интервенция в Болгарию (1913)) и Османская империя (Турецкая интервенция в Болгарию (1913)). Болгария проиграла эту войну и лишилась Адрианополя и Добруджи, однако сохранила выход к Эгейскому морю.

Первая мировая война 

В 1915 году Болгарское царство, следуя прогерманской ориентации Фердинанда и стремясь присоединить всю Македонию, вступило в Первую мировую войну на стороне Германии, Австро-Венгрии и Турции. Болгария стала считаться в странах Антанты «предательницей славянства».

Эра царя Бориса III 
После поражения в войне царь Фердинанд отрёкся от престола и вернулся в Германию, а его преемником в 1918 году стал его старший сын Борис III. В 1919 году в рамках Версальского мирного процесса был подписан Нёйиский договор, по которому Болгария лишалась выхода к Эгейскому морю (в пользу Греции).

В 1920-е годы Болгария развивала отношения со странами Антанты, активно принимала русских эмигрантов. На фоне ослабления Болгарии премьером стал Александр Стамболийский, который проводил политику в интересах стран-победительниц, что вызывало недовольство консервативных кругов.

В ночь на 9 июня 1923 года в Болгарии произошел переворот, который осуществили солдаты столичного гарнизона и юнкера Софийского военного училища. Члены правительства и парламента были арестованы, а премьером стал Александр Цанков. 

Царь Борис поддержал данный переворот. В ответ на приход нового правительства вспыхнуло Сентябрьское восстание, которое было жестоко подавлено. Левые экстремисты продолжили террор (взрыв в соборе Святой Недели 16 апреля 1925 года). Старые реваншистские настроения позволили новому болгарскому правительству наладить отношения с фашистской Италией. Тем не менее, в стране продолжали проходить выборы и сохранялась многопартийная структура.

19 мая 1934 года в Болгарии произошел очередной переворот, в результате которого власть захватили военные из группировки «Звено» во главе с Кимоном Георгиевым. Действие Тырновской конституции было приостановлено, политические партии запрещены. Во внутренней политике проводилась централизация и огосударствление экономики. Профашистская внешнеполитическая ориентация осталась. Такого рода режим получил наименование монархофашизма.

После военного переворота 19 мая 1934 года усилилось сближение Болгарии и нацистской Германии.

1 августа 1938 года были подписаны Салоникские соглашения, в соответствии с которыми с царской Болгарии сняли ограничения на увеличение армии, а также разрешили ввести болгарские войска в ранее демилитаризованные зоны на границах с Грецией и Турцией.

В 1938 году Германия предоставила Болгарии заём в размере 30 млн рейхсмарок на закупку оружия.

В 1940 году царь Борис добился возвращения Болгарии Южной Добруджи.

Вторая мировая война 

2 февраля 1941 года Болгария и нацистская Германия подписали протокол о размещении немецких войск на территории Болгарии.

1 марта 1941 года в Вене были подписаны документы о присоединении Болгарии к пакту «Рим — Берлин — Токио».

В апреле 1941 года Болгария совместно с нацистской Германией и фашистской Италией приняла участие в Греческой операции и в Югославской операции, в результате которых она получила часть побережья Эгейского моря (западную часть Западной Фракии) равной 14 466 км² и часть Вардарской Македонии) равной 28 000 км². Хотя Болгария претендовала на Салоники и Афон, она их не получила. Уже в сентябре 1941 года в районе города Драма, населенном греками-репатриантами из Турции, болгарские оккупационные силы, по мнению греков, применили террор, равнозначный геноциду. После этого немцы уменьшили территорию Центральной Македонии, которой владели болгары.

С началом нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года в Болгарии развернулось масштабное сопротивление. Состояние войны с СССР официальная София не провозгласила.

25 ноября 1941 года Болгария присоединилась к «Антикоминтерновскому пакту».

13 декабря 1941 года Болгария объявила войну Великобритании и США, хотя активные боевые действия за этим не последовали. Тем не менее, болгарские города стали подвергаться налётам авиации союзников. Помимо предоставления своей территории для размещения немецких войск и поставок сырья, в Болгарии были введены дискриминационные меры по отношению к немногочисленному еврейскому населению, но ни один еврей не был депортирован из Болгарии.

В годы войны болгарская армия насчитывала до полумиллиона солдат и офицеров, вооружённых в основном немецким оружием.

5 сентября 1944 года (после капитуляции Румынии) СССР объявил войну Болгарии. Однако болгарская армия не оказала Красной армии практически никакого сопротивления. 9 сентября в результате восстания, подготовленного силами «Отечественного фронта», прогерманское правительство было свергнуто, а новые просоветские власти объявили войну Германии. В 1944—1945 годах болгарская армия воевала против немцев на трёх фронтах: в Югославии, Венгрии и Австрии. Как правило, большая часть болгарского народа и политиков Отечественного фронта поддержали СССР, но ещё долгие годы после войны в Болгарии продолжалось вооружённое сопротивление антисоветского подполья горянского движения.

Крах Третьего Болгарского царства 
Ещё до окончания Второй мировой войны царский режим был подвергнут публичному порицанию за сотрудничество с правительствами стран «оси». 1 февраля 1945 года были казнены сотни официальных лиц, арестованных и осуждённых по обвинению в совершении военных преступлениях и измене Родине, среди которых оказались три бывших регента Болгарского царства — Богдан Филов, Никола Михов и князь Преславский Кирилл. Тем не менее, монархия сохранилась и после окончания войны, после назначения нового регентского совета в составе Тодора Павлова, Венелина Ганева и Цвятко Бобошевски.

8 сентября 1946 года состоялся референдум, в котором приняли участие 91,63 % избирателей (4 132 007 из 4 509 354 человек), из них 92,72 % проголосовали за республику. В результате упразднения монархии, Симеон II, вместе с семьёй, эмигрировал в Египет, а в 1951-м в Испанию, но официально так и не отрёкся от престола. В 1996 году бывший царь Болгарии вернулся на родину и впоследствии занялся политикой, а в 2001—2009 годах находился в должности премьер-министра республики. Третье Болгарское царство прекратило своё существование.

Из территориальных приобретений Болгария смогла сохранить лишь Южную Добруджу. Из Западной Фракии, c 1920 года расположенной в Греции, и из греческой части Македонии было депортировано 150 тыс. болгар. B то же время почти всё греческое население, в течение тысяч лет проживавшее на побережье Чёрного моря, было депортировано из Болгарии.

См. также 
 Государства и зависимые территории Европы в 1914 году

Примечания

Ссылки 
 Третье болгарское царство (1879—1944 гг.)
 История Болгарии в XIX—XX веках. Третье Болгарское царство (1879—1944)
 Болгария в первой половине XX века

Государства в истории Болгарии
Исторические государства Балкан
Царства
1900-е годы в Болгарии